Glbets kan syfta på:

Bulgarien 

 Glbets (bergskedja), Oblast Sofija, 
 Glbets (distrikt i Bulgarien, Chaskovo), Obsjtina Chaskovo, 
 Glbets (distrikt i Bulgarien, Burgas), Obsjtina Pomorie,